The Australasian Championships 1913 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1913 roku w dniach 11–15 listopada, na kortach Kitchener Park w Perth.

Była to 9-ta edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra podwójna mężczyzn

Bibliografia 
 
 

Australian Open według lat
1913 w tenisie ziemnym